Аранда — різновид орхідей

 Аранда — назва села Пчільники Совєтського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 Аранда () — австралійське плем'я
 Аранда де Дуеро () — іспанське місто
 Аранда () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен